Никола́с Сармье́нто (; 3 декабря 1992, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, игрок в мини-футбол. Вратарь испанского клуба «Реал Бетис».

Биография 
В молодости Сармьенто начинал играть в «большой футбол» и занимался в футбольной академии «Ривер Плейта». В подростковом возрасте Николас Сармьенто принимает решение перейти в футзал. Дебют на профессиональном уровне состоялся в 2011 году в составе футзального «Ривер Плейта».

С 2015 года выступает в чемпионате Испании. В 2016 году Николас Сармьенто становится чемпионом мира в составе сборной Аргентины и признаётся лучшим вратарём турнира по версии ФИФА.

Достижения 
 Командные
 Чемпион мира: 2016
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2021
 Обладатель Кубка Америки: 2022

 Личные
 Лучший вратарь чемпионата мира (2): 2016, 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте LNFS

Игроки в мини-футбол Аргентины
Игроки сборной Аргентины по мини-футболу
Игроки МФК «Интелли»